Le flocage est un procédé de recouvrement par projection :

 flocage en bâtiment, utilisé dans le bâtiment, par exemple pour donner à une paroi une propriété coupe-feu ou de stabilité au feu.
 flocage en cuisine
 flocage en imprimerie, utilisé pour réaliser des impressions sur divers supports, par exemple pour l'impression des numéros sur les maillots d'une équipe de football.
 flocage en modélisme